Thomas Poulsen kan hentyde til flere personer:
 Thomas Poulsen (fodboldspiller) – tidligere fodboldspiller.
 Thomas Poulsen (roer) – tidligere roer ("Guldfireren").
 Thomas Poulsen (kunstner) – dansk billedkunstner med kunstnernavnet FOS.